

Cinema 
The Call – cortometraggio del 1910 diretto da David W. Griffith
The Call – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince
The Call – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
The Call - Non rispondere (Chakushin ari) – film del 2004 diretto da Takashi Miike
The Call 2 (Chakushin Ari 2) – film del 2005 diretto da Renpei Tsukamoto
The Call: Final (Chakushin Ari: Final) – film del 2006 diretto da Manabu Asou
The Call – cortometraggio del 2006 diretto da Antoine Fuqua
The Call – film del 2013 diretto da Brad Anderson
The Call () – film del 2020 diretto da Lee Chung-hyun

Musica 
 The Call – gruppo musicale rock statunitense
 The Call – album dei The Call del 1982
 The Call – album di Charles Lloyd del 1993
 The Call – singolo dei Backstreet Boys del 2001, dall'album Black & Blue
 The Call – singolo dei Gotthard del 2007, dall'album Domino Effect

Televisione
 The Call – film per la televisione del 2007 diretto da Michael Spiller
 The Call - Chi ha paura di Teo Mammucari? – programma televisivo di Italia 1

Pagine correlate
 Call
 Calling